Alegria, una de les emocions bàsiques, juntament amb la por, la ira, el fàstic, la tristesa i la sorpresa.
 Botànica :
 Alegria (Antirrhinum barrelieri), una espècie botànica 
 Alegria (Impatiens balsamina), una espècie botànica 
 Alegria (Amaranthus cruentus), també anomenada huautli (en náhuatl), una espècie botànica de la família Amaranthaceae nativa de Mèxic, amb les llavors comestibles de la qual es produeix el dolç del mateix nom
 Alegria de La Rioja, una varietat de bitxo originària de la Comunitat Autònoma de La Rioja (Espanya) 
 Nom comú del bitxo Capsicum frutescens 
 Nom comú de Laserpitium siler
 Llocs :
 Alegría (El Salvador), municipi del departament de Usulután, a El Salvador
 Alegría (Zulia), població de Zulia (Veneçuela)
 Alegría o Dulantzi, municipi de la província d'Àlaba, Espanya 
 Alegría o Alegia, municipi de la província de Guipúscoa, Espanya 
 Alegría (Filipines), municipi de la província de Surigao del Nord, Filipines
 Alegría, barri de la ciutat de Surigao, municipi de la província de Surigao del Nord, a les Filipines
 Biografies:
 Ciro Alegría Bazán, escriptor, polític i periodista peruà 
 Fernando Alegría, escriptor xilè 
 Ricardo Alegría, arqueòleg i historiador porto-riqueny 
 Alfredo Alegría Rosales, poeta nicaragüenc i hondureny 
 Claribel Alegría, escriptora nicaragüenc i salvadorenca 
 Alonso Alegría, dramaturg i director teatral peruà 
 Gonzalo Alegría, economista i polític peruà
 Reverend Alegria o Reverend Lovejoy, personatge de la sèrie animada Els Simpson.
 Obres:
 Oda a l'Alegria, poema escrit pel poeta alemany Friedrich von Schiller en 1785, que va musicar Beethoven i que ha estat adoptat com a Himne Europeu i de la Unió Europea 
 Alegria, composició poètica formada per dos versos.
 La ciutat de l'Alegria, pel·lícula basada en la novel·la del mateix títol de Dominique Lapierre.
 Alegría, pal flamenc
 Alegría, àlbum en viu del cantant cristià Marcos Witt 
 Alegría, grup de cúmbia musical de Xile.
 Alegría, espectacle del Cirque du Soleil.
 ¡Alegría! Alegria (àlbum) Miscel·lània :
 Alegría, cognom 
 Alegría, col·lecció d'accessoris de Mil Delirios, Colòmbia
 La Alegría'''